Biston jezoensis är en fjärilsart som beskrevs av Mats 1931. Biston jezoensis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
jezoensis